Broadcast může znamenat:

 Broadcast – přenos rámce v počítačové síti, který přijmou všechna připojená zařízení
 Broadcast (skupina)
 Broadcast (album)

Další významy:

 Broadcastová adresa – adresa umožňující adresovat rámec nebo IP datagram většímu počtu zařízení najednou
 Broadcastová doména – logická část počítačové sítě, kde mohou spolu zařízení komunikovat přímo
 Broadcastové vysílání – plošný přenos televizního nebo rozhlasového programu

he:שיטות הפצה בתקשורת נתונים#Broadcast